«Золотая раковина» () — главная награда кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Вручается с 1953 года, нынешнее название получила в 1957 году в честь местного пляжа Ла-Конча («Раковина»; до этого основной приз именовался «Большой премией» и «Серебряная раковина»). В 1980—1984 годах вместо раковины вручалась «Большая премия иностранной критики».

Пять режиссёров получали награду дважды: Фрэнсис Форд Коппола, Мануэль Гутьеррес Арагон, Иманол Урибе, Артуро Рипштейн и Бахман Гобади. Большинство награждённых — мужчины, исключение составляют женщины Диана Кюри, Йешим Устаоглу и Мариана Рондон. Фильмы на русском языке выигрывали премию трижды — в 1976, 1977 и 1979 годах. Дважды вручалась «Почётная раковина»: Луису Бунюэлю в 1981 году и Карлосу Сауре в 2007 году. В сентябре 2012 года состоялся юбилейный, 60-й по счёту праздник кинематографа в Сан-Себастьяне.

Лауреаты премии

См. также 
 Серебряная раковина
 Золотая пальмовая ветвь (Канны)
 Золотой медведь (Берлин)
 Золотой лев (Венеция)

Ссылки 
 Кинофестиваль в Сан-Себастьяне на imdb 

Кинопремии Испании
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне